Dutch TT было 7-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2009 года. Эта гонка прошла с 25 по 27 июня 2009 года на мотодроме в Ассене.

Валентино Росси в этот уикенд выиграл сотую гонку в карьере, вторым стал Хорхе Лоренсо, третьим австралиец Кейси Стоунер.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

Голландия